Джессика Ланди (, род. 20 марта 1966) — американская актриса, известная благодаря ролям на телевидении. Она наиболее известна благодаря главной роли в ситкоме NBC «Хоуп и Глория», где она снималась с Синтией Стивенсон в 1995-96 годах.

Ланди родилась в Сан-Диего, штат Калифорния. После окончания Нью-Йоркского университета, Ланди дебютировала в фильме «Яркие огни, большой город», после чего появилась в комедиях «Гольф-клуб 2» и «Сумасшедший дом». В 1990-х она переместилась на телевидение, где в сезоне 1990-91 годов снималась в недолго просуществовавшем сериале CBS Over My Dead Body. С тех пор Ланди имела регулярные роли в неудачных ситкомах «Детский лепет» (ABC, 1991-92), «Вторая половина» (NBC, 1993-94) и «Некоторые из моих лучших друзей» (CBS, 2001). Все они были закрыты после одного сезона. Лишь ситком «Хоуп и Глория» просуществовал более одного сезона в карьере Ланди.

В 1996 году Ланди сыграла свою первую и последнюю главную женскую роль на большом экране, в провальной комедии «Семейка придурков» с Томом Арнольдом. В 2000-х она исполняла гостевые роли во множестве телевизионных шоу, включая «Без следа», «Детектив Монк», «Мёртвые до востребования», «Мыслить как преступник», «Касл» и «Два с половиной человека».

Фильмография 
 Яркие огни, большой город (1988)
 Гольф-клуб 2 (1988)
 Поцелуй вампира (1988)
 Сумасшедший дом (1990)
 Одинокая белая женщина (1992)
 Я люблю неприятности (1994)
 Семейка придурков (1996)
 С пистолетом наголо (1997)
 Человек-ракета (1997)
 Кое-что о сексе (1998)
 22 октября (1998)
 Немного безобидного секса (1998)
 Счастливого маленького Рождества! (2006)
 Ушедшие три дня (2008)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Выпускники Средней школы Эйвона (Коннектикут)
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактрисы США